Yankee Hill kan syfta på följande platser:

USA 

 Yankee Hill, Nebraska, ort, Lancaster County, 
 Yankee Hill, Kalifornien, ort, Butte County,